Кубок Італії з футболу 2018–2019 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Титул всьоме здобуло Лаціо.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 липня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 липня 2018

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2018

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2018

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 грудня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 січня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>26 лютого/24 квітня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>27 лютого/25 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Італії на soccerway 

2018—2019
Італія
Італія
2018 в італійському спорті
2019 в італійському спорті